Adolfo Ruiz Cortines (1889–1973) var en mexikansk politiker. 

Adolfo Ruiz Cortines kan också syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Adolfo Ruiz Cortines, Tamaulipas, González, 
 Adolfo Ruiz Cortínes, Salto de Agua, ort, Chiapas, 
 Adolfo Ruiz Cortínez, Chihuahua, Namiquipa, 
 Adolfo Ruíz Cortínes, Sinaloa, ort, Guasave, 
 Adolfo Ruiz Cortines, San Andrés Tuxtla, 
 Adolfo Ruiz Cortines, Coxquihui, 
 Adolfo Ruiz Cortines, Huatusco, 
 Adolfo Ruiz Cortines, Chiapas, Tecpatán, 
 Adolfo Ruiz Cortines, Tabasco, Cunduacán, 
 Adolfo Ruiz Cortines, Zongolica, 
 Adolfo Ruiz Cortines, Uxpanapa, 
 Adolfo Ruiz Cortines, Tezonapa, 
 Adolfo Ruiz Cortínez, Campeche, 
 Adolfo Ruiz Cortínez, Mapastepec, ort, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar